Ridings ist der Familienname folgender Personen:

* Dave Ridings (* 1970), englischer Fußballspieler
 Freya Ridings (* 1994,) britische Singer-Songwriterin
 Richard Ridings (* 1958), britischer Schauspieler
 Gordon Ridings (1907–1958), US-amerikanischer Basketballspieler und Trainer
 Ken Ridings (1920–1943), Australischer Cricketspieler
 Phil Ridings (1917–1998), Australischer Cricketspieler
 Tag Ridings (* 1974), US-amerikanischer Golfspieler